A Escola Estadual “Dom José de Camargo Barros”, pertencente à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), Diretoria de Ensino de Capivari, município de Indaiatuba, conhecida popularmente como “Dom José”, foi criada por ato do governador Adhemar de Barros em 2 de janeiro de 1950, pela lei 613, com a denominação de Ginásio Estadual de Indaiatuba, alterada em 5 de setembro de 1958, para atual denominação pela lei 4875, pelo então governador Jânio Quadros. 

Foi o primeiro Ginásio Estadual de Indaiatuba com fundação no dia 8 junho de 1950, com cerca de 60 alunos, 15 professores, um diretor, um secretário e dois funcionários. Em 2007, foi a melhor escola pública indaiatubana a se classificar no ENEM. Em 2009, foi a escola de ensino médio indaiatubana que teve maior número de candidatos inscritos e que prestaram o ENEM 2009. 

A escola possuía no ano de 2008, cerca de 1669 alunos matriculados no Ensino Básico e desde a sua fundação foram matriculados cerca de 25201 pessoas.

A escola comemorou em 8 de junho de 2010 os 60 anos com uma exposição virtual de fotos de seu Centro de Memória Professor João Baptista de Macedo.

Em 24 de junho de 2022 foi promulgada a Lei 7826/2022 que insere no calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o "Dia em Comemoração ao Aniversário da Escola Estadual Dom José de Camargo Barros", a ser comemorado anualmente no dia 08 de junho.

Bibliografia 
INDAIATUBA, Fundação Pró-Memória de Indaiatuba. Um olhar sobre Indaiatuba II. Itu, SP : Otoni, 2008, p. 100-101. ISBN 978-85-7464-429-5

Ligações externas 
  Blog do Dom José

Jose Camargo Barros, Dom
Instituições de ensino fundamental de São Paulo
Instituições de ensino médio de São Paulo
Indaiatuba
Fundações em São Paulo em 1950